Gellei Imre (Badacsonytomaj, 1950. március 29. –) labdarúgó, edző. 2001 és 2003 között a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya.

Pályafutása

Játékosként

Edzőként

Sikerei, díjai

Edzőként
 Magyar bajnokság
 3.: 1997–98 (Vasas) 
 4.: 1984–85, 1985–86 (Zalaegerszeg), 1992–94 (MTK), 1996–97 (Vasas)

Statisztika

Mérkőzései szövetségi kapitányként

Források

Magyar labdarúgók
Magyar labdarúgóedzők
A Vasas vezetőedzői
Az FTC vezetőedzői
A ZTE vezetőedzői
Keszthelyiek
1950-ben született személyek
Élő személyek
A Győri ETO FC vezetőedzői
Az MTK vezetőedzői
A BFC Siófok vezetőedzői